Neuenbrand ist der Ortsname von

 Neuenbrand (Schönwald), Ortsteil der Stadt Schönwald, Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge, Bayern
 Neuenbrand (Selb), Ortsteil der Stadt Selb, Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge, Bayern
 Nový Žďár, Ortsteil der Stadt Aš, Okres Cheb, Tschechien